Nutzersegment ist:

 die Gesamtheit aller Empfangsgeräte einer Satellitenanwendung
 ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre, siehe Zielgruppe